Первая лига 1974/1975 () — 35-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1974/1975
Албания
Албания
1974 год в Албании
1975 год в Албании